Анжуш (, «ангели») — португальська власна назва.

Топоніми

Анжуш (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Анжуш (Лісабон) — парафія.